Madeira
Lenha (canção)
Fogão a lenha

Localidades

Monte Leña

Desambiguação